Der Robin-Hood-Effekt steht für:
 Robin-Hood-Effekt, wirtschaftliches Ereignis
 Robin-Hood-Effekt (Psychologie), Effekt in der Psychologie
 Robin-Hood-Effekt (Neurologie)